ALICE – program naśladujący ludzką konwersację
 ALICE – detektor cząstek
 ALICE – urządzenie do wytwarzania plazmy
 ALICE – amerykański system oporządzenia wojskowego

en:Alice#Acronyms
fr:ALICE
ru:Алиса#ALICE